Горячеводская — название населенных пунктов в России:
 Горячеводская — до 1966 года название поселка Горячеводский в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Ставропольского края.
 Горячеводская — прежнее название станицы Горячеисточненская в Грозненском районе Чечни.

См. также 
 Горячеводские курганы
 Горячеводский район
 Горячеводский редут